Kornmagazin steht für

allgemein:

 Bergmagazin, Getreidespeicher für Bergleute und die Bewohner von Bergstädten 

speziell:

 Kornhaus (Burgdorf)
 Kornmagazin (Hannover)
 Harzkornmagazin in Osterode am Harz
Siehe auch:
 Kornspeicher